Tăuți, din , în trad. "slovac", "al slovacilor", se poate referi la:

 denumirea arhaică atribuită slovacilor de către români.
 Tăuți
 Tăuți, Alba (Tótfalud)
 Tăuți, Cluj (Kolozstótfalu, Tótfalu)
 Biserica de lemn din Tăuți
 Râul Tăuți (sau: Râul Pe Vale), un curs de apă, afluent al râului Someșul Mic
 Tăuții
 Tăuții-Măgherăuș, Maramureș (Miszmogyorós)
 Tăuții de Sus, Maramureș (Giródtótfalu, Tótfalu)
 Tauț
 Tauț, Arad (alternativ: Tăuți; Feltót), reședința comunei cu același nume
 Tăut
 Tăut, Bihor (Feketetót, Feketetóti)
 Tăuteu
 Tăuteu, Bihor (Tóti), reședința comunei cu același nume
 Totia
 Totia, Hunedoara (Nagytóti, Ratzdorf)
 Totești
 Totești, Hunedoara (Totesd), reședința comunei cu același nume
 Tăutelec
 Tăutelec, Bihor (Hegyköztóttelek, Tóttelek)
 Totfalăul
 Sârbi, Bihor (Alsótótfalu), mai demult Totfalăul Mare,, reședința comunei cu același nume

Vezi și 
 Tăutu
 Tăutești
 Teutișan
 Listă de nume românești - litera T

 Rus, Rusu, Ruseni, Rusești, Rusescu, Rusănești
 Cehu, Cehei, Cehăluț, Cehanu (Cehan)
 Rațiu
 Sârbu
 Sârbi
 Sârbești
 Sârbeni
 Horoatu
 Bulgăreni, Bulgăruș
 Săseni
 Secuieni, Săcueni

Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din maghiară